Русское поле:

 «Русское поле» — песня композитора Яна Френкеля на стихи Инны Гофф, созданная в 1968 году для фильма «Новые приключения неуловимых».
 «Русское поле» — советский художественный фильм режиссёра Николая Москаленко, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1971 году.
 «Русское поле» — ежегодный фестиваль славянского искусства. Проводится в Москве с 2014 года.
 «Русское поле» — научно-публицистический альманах; издаётся с 2012 года. Международный проект общества «Русский Салон» в Стокгольме и Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск).

 Населённый пункт
 Русское Поле — хутор в Пермском районе Пермского края, Россия.
 Русское Поле — село в Тячевском районе Закарпатской области, Украина.

См. также 
 Русское поле экспериментов

Примечания